tarcie (fizyka)
 tarcie (technologia)

Zobacz też 
Pojęcia fizyczne
 tarcie graniczne
 tarcie płynne
 tarcie ruchowe
 tarcie spoczynkowe
 tarcie suche
 tarcie ślizgowe
 tarcie toczne
 tarcie wewnętrzne
 tarcie zewnętrzne

Pojęcia medyczne
 tarcie opłucnowe
 tarcie osierdziowe

Pojęcie psychologiczne
 tarcie poznawcze